Цулыгин:
 Цулыгин, Кирилл Николаевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Цулыгин, Николай Леонидович (род. 1975) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Цулыгин, Ярослав Николаевич (род. 2004) — российский хоккеист.